Doumenc est un nom de famille français notamment porté par :
 Aimé Doumenc (1880-1948), général français ;
 Philippe Doumenc (né en 1934), écrivain français, petit-fils du précédent.

Patronyme français
Patronyme occitan